Gambija, država u zapadnoj Africi
 Gambija (rijeka), rijeka u Africi